Hydrocotyle larranagii är en flockblommig växtart som beskrevs av Minosuke Hiroe. Hydrocotyle larranagii ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
larranagii